Pärttyli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pärttyli (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pärttyli (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Pärttyli (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar